Eraser steht für:

 Eraser (Album), Album der deutschen Rockband Long Distance Calling
 Eraser (Film), US-amerikanischer Kinofilm von Chuck Russell mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1996
 Eraser: Reborn, US-amerikanischer Film von John Pogue aus dem Jahr 2022 und Neuverfilmung von Eraser
 Eraser (Software), Computerprogramm zur sicheren Löschung von Dateien
 The Eraser, Titel des ersten Soloalbums von Thom Yorke
 Eraser, ehemaliger Name (heute: „MP-Xpress“) einer Achterbahn im Movie Park Germany